Armstrong County kan syfta på flera countyn i USA

 Armstrong County, Pennsylvania 
 Armstrong County, Texas